«Пре́данный садо́вник» () — детективный триллер Фернандо Мейреллиша по одноимённому роману Джона ле Карре.

Некоторые сцены фильма были сняты в Кибере (трущобы в пригороде Найроби, Кения). Узнав об условиях в Кибере и Лойянгалани, создатели фильма основали , помогающий местным жителям.

Сюжет 
Дипломатический работник Джастин Куэйл (Рэйф Файнс) женится на Тесс (Рэйчел Вайс), с которой у него завязался случайный роман. Она сама предлагает ему жениться, как только узнаёт, что он поедет работать в Африку.

Тэсс — журналистка, пытающаяся доказать, что известные фармацевтические компании проводят испытания на африканских жителях разрабатывающихся лекарственных препаратов, большинство которых на стадии разработки имеют страшные побочные эффекты. В Африке, где она теперь живёт с мужем, Тэсс быстро находит единомышленника — доктора, который также не чужд вопросам, волнующим главную героиню.
На посольских приёмах она задаёт неудобные вопросы про испытания лекарственных препаратов, чем ставит мужа в несколько неудобное положение.

Тэсс свободно общается с африканцами и даже едет рожать в больницу для местных жителей, хотя муж не в восторге от такой идеи, ведь многие коренные жители больны, в том числе ВИЧ.

После трагических родов, закончившихся смертью ребёнка, Тэсс ещё глубже погружается в своё расследование об испытаниях и подходит совсем близко к правде. Она и доктор-единомышленник едут в другой город для получения неких нужных им данных, по дороге их жестоко убивают.

Муж Тэсс, который до этого момента просто ухаживал за своим садом и даже слушать толком не хотел об испытаниях на живых людях, теперь решает добраться до причины убийства жены.

В ролях

Награды 
Фильм принял участие в ряде конкурсов и фестивалей. В целом он был воспринят критиками достаточно положительно — в различных премиях картина была представлена в более чем 30 номинациях, завоевав более 10 наград.
 В 2006 году лента была представлена на вручении премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшая актриса второго плана», последняя из которых оказалась победной: награду получила Рэйчел Вайс.
 На церемонии вручения премии Американской академии киноискусства «Оскар» в 2006 году фильм был представлен в четырёх номинациях: «Лучшая актриса второго плана», «Лучший монтаж», «Лучшая музыка», «Лучший адаптированный сценарий». Награду получила только Рэйчел Вайс за лучшую женскую роль второго плана.
 Фернандо Мейреллес получил премию ALMA 2006 года за режиссёрскую работу в фильме.
 В 2006 году фильм получил премию Британской киноакадемии за лучший монтаж (Клэр Симпсон), а также был номинирован ещё в 9 категориях: за лучший фильм, лучший британский фильм (премия имени Александра Корды), режиссуру (премия имени Дэвида Лина), адаптированный сценарий, мужскую и женскую главные роли, операторскую работу, звук и музыку (премия имени Энтони Эсквита).
 Альберто Иглесиас получил приз за лучшую музыку к фильму (Prix France Musique) на Каннском кинофестивале 2006 года.
 В 2005 году фильм был номинирован на премию Screen International Award Европейской киноакадемии.
 Фильм был номинирован на премию «Гойя» 2006 года за лучший зарубежный фильм.
 Рэйчел Вайс получила премию Гильдии киноактёров США 2006 года за лучшую женскую роль второго плана.
 В 2005 году фильм был номинирован на главный приз Венецианского кинофестиваля.

Примечания

Ссылки 

 Небольшой сайт о книге и фильме
 
  

Фильмы-триллеры Германии
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Германии
Детективные фильмы Великобритании
Детективные фильмы Германии
Фильмы о журналистах
Экранизации произведений Джона Ле Карре
Фильмы об Африке
Фильмы о врачах
Фильмы на английском языке
Экранизации романов Великобритании
Фильмы Великобритании 2005 года
Фильмы Германии 2005 года
Фильмы Focus Features